Серге́й Евге́ньевич Алекса́ндров (род. 29 апреля 1978, Ташкент, Узбекская ССР) — казахстанский хоккеист, выступавший на позиции левого нападающего. Завершил карьеру игрока после сезона 2012/2013.

Карьера 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, тренер Анатолий Мелихов. Почти всю свою карьеру провел в составе родного «Торпедо», в 2010—2011 годах — капитан команды. В составе сборной Казахстана участвовал в зимних Олимпийских играх и семи чемпионатах мира. Мастер спорта международного класса.

Достижения

Молодёжная сборная Казахстана (до 20 лет) 
  Молодёжный чемпионат мира 1995 (Группа С2), г. Таллин — золото
  Молодёжный чемпионат мира 1996 (Группа С), Словения, г. Блед — золото
  Молодёжный чемпионат мира 1997 (Группа В), г. Киев — золото

Национальная сборная Казахстана 
  1999 г. Азиатские игры, г. Канвондо (Республика Корея) — золото
  1999 г. Чемпионат мира (1 дивизион), Дания, г. Оденсе — бронза
  2000 г. Чемпионат мира (1 дивизион), Польша, г. Катовице — серебро
  2001 г. Чемпионат мира (1 дивизион), Словения, г. Любляна — бронза
  2002 г. Чемпионат мира (1 дивизион), Нидерланды, г. Эйндховен — бронза
  2003 г. Азиатские игры, г. Аомори (Япония) — серебро
  2007 г. Азиатские игры, г. Чанчун (Китай) — серебро

В составе клуба «Казцинк-Торпедо» 
  2008 Континентальный кубок по хоккею с шайбой, г. Рига (Латвия) — бронза

Личные достижения 
 2001—2002 гг. Лучший хоккеист года сборной Республики Казахстан
 2002 Лучший хоккеист Казахстана 2002 года.

Примечания 

Хоккеисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Буран»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года